Суперлига Данске у фудбалу 2013/14. била је 24. по реду такмичарска сезона у тој лиги. Шампион је био Олборг, а из лиге су испали АГФ и Виборг. Из Прве дивизије, сезоне 2012/13, у Суперлигу су се пласирали шампион Виборг и другопласирани Вестшеланд.

Клубови

Табела

Најбољи стрелци

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт лиге

Суперлига Данске у фудбалу